El Rodeo bezeichnet:

 El Rodeo, Ort in der argentinischen Provinz Catamarca
 El Rodeo (Córdoba), Ort in der argentinischen Provinz Córdoba
 El Rodeo (San Marcos), Gemeinde in Guatemala
 El Rodeo (Guatire), Gefängnis in Venezuela
 Laguna El Rodeo, Lagune in Mexiko

Siehe auch:
 Rodeo (Begriffsklärung)